Ива́н Я́ковлевич Я́ковлев (25 апреля 1848 года, Кошки-Новотимбаево, Буинский уезд, Симбирская губерния — 23 октября 1930 года, Москва) — просветитель, православный миссионер, педагог, организатор народных школ, инспектор (руководитель) чувашских школ Казанского учебного округа (1875-1903) и созданной им Симбирской чувашской учительской школы (1868-1919),  создатель нового (современного) чувашского алфавита (1870-е годы) и учебников чувашского и русского языков для чувашей, писатель, переводчик, фольклорист. Действительный статский советник (1904).

Биография

Происхождение 
Иван Яковлевич Яковлев родился 25 апреля 1848 года в чувашской деревне Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии. Мать — Настасья Васильевна Макарова, скончалась спустя два или три дня после рождения. Что касается отца, И. Я. Яковлев считался «незаконнорождённым сыном». Поэтому официальных данных об отце не существует. Но имеются суждения на этот счёт как современников педагога-просветителя, так и  последующих исследователей.   Рано оставшись без матери, он был усыновлён семьёй чувашского удельного крестьянина Пахома Кириллова, односельчанина. Имя и фамилию получил по имени и фамилии своего крёстного отца — Ивана Яковлева. 

У матери, кроме него, были ещё дети — Акулина и Иван, родные сестра и брат И. Я. Яковлева.  Но они выросли  не у Пахома Кириллова, а в другой  семье. 

В возрасте 8 лет в 1856 году по предписанию удельного ведомства Иван Яковлев был отдан на учёбу в удельное училище в село Старые Бурундуки Буинского уезда. В этой деревне мальчик жил в русской крестьянской семье Мушкеевых. По окончании училища в 1860 году как лучший ученик был принят в уездное училище в Симбирске. В конце этого же года с группой учеников  Иван Яковлев был переведён в только что открывшиеся при Симбирской мужской гимназии землемеро-таксаторские классы, где проучился до 1863 года. По окончании учёбы он был направлен на службу в Симбирскую удельную контору и около четырёх лет проработал сельским мерщиком.

Часто разъезжая по Симбирской, Казанской и Самарским губерниям, Иван Яковлев знакомился с культурой, жизнью и бытом русского, татарского, чувашского, мордовского населения. Под влиянием либеральных идей 60-х годов XIX столетия он приходит к мысли о необходимости попытаться облегчить жизнь чувашского народа путём его просвещения, приобщения к грамоте и к русской культуре. Постепенно Иван Яковлев вынашивает планы воссоздания чувашской культуры. Тем не менее он чувствует, что для этого требуется дополнительное образование.

С мая 1864 по декабрь 1866 — служба в удельном ведомстве. В конце 1866 года Яковлев с трудом добился освобождения от службы в удельном ведомстве (по закону, как сирота, обучавшийся за счёт государства, он должен был отработать там не менее  и осенью 1867 года поступил в V класс Симбирской мужской гимназии. Обучаясь там, Яковлев вызвал к себе в Симбирск односельчанина А. В. Рекеева, а затем других чувашских мальчиков и начал учить, содержа их на средства, добываемые репетиторством. Организованная таким образом частная школа затем (при активной поддержке инспектора народных училищ Симбирской губернии И. Н. Ульянова) постепенно расширилась. 1 (13) сентября 1868 — поступление в V класс Симбирской мужской классической гимназии. 28 октября (9 ноября) 1868 — основание Симбирской чувашской школы.

В 1870 году Иван Яковлев с золотой медалью окончил гимназию и поступил в Казанский университет. 25 июня (7 июля) 1870 — получение золотой медали об окончании гимназии. 12 (24) августа 1870 — поступление в Казанский университет. Заботу о чувашской школе в годы его студенчества взял на себя И. Н. Ульянов, с которым Яковлев активно переписывался, получал от него учебники, литературу, а нередко и — материальную поддержку.

Просветительская деятельность 
В университете Яковлев знакомится с учёным-ориенталистом профессором Н. И. Ильминским, консультируется у него по «инородческому» (национальному) вопросу. При содействии Ильминского к концу 1871 года Иван Яковлев составляет на основе русской графики первый вариант нового чувашского алфавита, «конкурируя» в этом отношении с Н. И. Золотницким. Старочувашская же письменность, существовавшая со второй половины XVIII века, не устраивала И. Я. Яковлева. 

В дальнейшем яковлевский алфавит совершенствуется. В 1872 году на нём был издан букварь. Первые два выпуска букваря Яковлев, сам испытывая материальные затруднения, издал на собственные средства. Тогдашними консерваторами букварь был встречен в штыки: «Пылкость молодой натуры, с которой он принялся за дело, была причиной того, что он встал на неправильный путь в инородческом деле. Г-н Яковлев в деле образования чуваш задался мыслью чувашский язык сделать книжным…» («Церковно-общественный вестник», журнал Казанской епархии, 1884, № 9).

В 1875 году Иван Яковлев успешно окончил историко-филологический факультет Казанского университета и был назначен инспектором чувашских школ Казанского учебного округа, куда входили учебные заведения Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Астраханской и Вятской губерний с центром пребывания в Симбирске.

С этого времени развернулась полная забот, тревог и порой драматической борьбы, напряжённая педагогическая и просветительская деятельность Ивана Яковлевича Яковлева, ставшая делом его жизни. Опираясь на помощь и содействие русских прогрессивно настроенных общественных деятелей и коллег, он осуществлял административное и педагогическое руководство Симбирской чувашской школой, превратившейся со временем в кузницу учительских кадров для чувашских и других школ Поволжья, преподавал в ней, открывал и инспектировал школы в местностях с чувашским населением, разрабатывал педагогические и методические принципы обучения в национальной школе. Он составлял и выпускал учебники и учебные пособия, писал рассказы, организовывал перевод на родной язык учебной, художественной, сельскохозяйственной, медицинской и другой литературы.

Иван Яковлев вёл активную переписку с академиками С. Платоновым, В. Радловым, А. Кони, В. Имшенецким, музыкальными деятелями М. Балакиревым, С. Смоленским, художником-академиком Н. Кошелевым и многими другими. В числе его корреспондентов были известный немецкий издатель, основатель «Universal Bibliothek» в Лейпциге А. Реклам, французские учёные Л. Сиклер, А. Пинар, венгерские — Г. Балинт, Д. Месарош, редактор «Revue Oriental» академик Б. Мункачи и другие. За 50 лет своей деятельности Яковлев написал около 2 тысяч писем. Основная их тема — просвещение и национальный подъём родного народа, приобщение его к русской культуре. За 50 лет яковлевская чувашская Симбирская школа выпустила тысячи учителей и учительниц, в последние годы число воспитанников доходило до 350 человек обоего пола. Она стала центром создания новой чувашской письменности, переводов и издания книг на чувашском языке, распространения их в десятках тысяч экземпляров среди сельского населения.

Многие выпускники школы, окончив с успехом разные высшие учебные заведения, отметили свой жизненный путь выдающимися достижениями «на поприщах науки, искусств, ремёсел, сельского хозяйства и т. п.», — с гордостью писал И. Яковлев.

То, что было сделано им для чувашского народа, И. Яковлев считал сделанным и для русского и других народов. Он никогда не противопоставлял интересы своего народа интересам других, выступал поборником дружбы народов. Более того, он считал, что только сближаясь с русским народом, сливаясь с Матерью-Россией, чуваши могут сохранить себя как народ. «Поэтому-то одной из задач создававшейся мной школы, — писал И. Яковлев, — было всячески содействовать сближению между народами русским и чувашским на почве школьной программы, жизни, быта. Для этого должны были служить следующие меры: 1) приобщение чуваш к христианской культуре, признаваемой народными массами (И. Яковлев организовал перевод и перевёл на чувашский язык часть Библии: Новый Завет и отдельные книги Ветхого Завета. В настоящее время Библия целиком переведена и издана на чувашском языке); 2) создание чувашского литературного языка и письменности, притом с алфавитом, имеющим общее с алфавитом русским; 3) ознакомление русского народа с жизнью и бытом чуваш, равно как и ознакомление чувашского народа с историческим прошлым, настоящим Матери-России».

 1871—1873 — создание новой чувашской письменности, издание букваря и учебника для чувашских школ
 17 (29) июня 1875 — получение свидетельства об окончании Казанского университета
 28 августа (9 сентября) 1875 — назначение инспектором чувашских школ Казанского учебного округа
 1877 — преобразование Симбирской чувашской школы в центральную
 26 сентября (8 октября) 1877 — вступление в брак с Е. А. Бобровниковой
 1878 — открытие женского класса при центральной школе
 1890 — преобразование Симбирской центральной школы в учительскую
 1901 — открытие женских педагогических курсов при Симбирской чувашской учительской школе

Жизнь в Советской России и СССР 
В октябре 1917 года Симбирская чувашская учительская школа преобразована в учительскую семинарию. Осенью 1919 года И. Я. Яковлев по болезни вышел на пенсию, но, в какой-то мере, продолжал влиять на жизнь школы, потому что жил на её территории. Влияние происходило также через свою супругу Е. А. Яковлеву, которая ещё  оставалась наставницей женской части контингента студентов и через своего сына А. И. Яковлева, приглашённого из Москвы для возглавления учебной части Чувашского института народного образовани (так называлась школа в 1920-1923 гг.). Ещё в августе 1921 года он подписал так называемое «Духовное завещание чувашскому народу». В 1922 году  переехал жить в Москву к сыну. В октябре 1928 — празднование 80-летия со дня рождения и 60-летия со дня основания Симбирской чувашской школы. 

23 октября 1930 года скончался в Москве на 83-м году жизни. Похоронен на  (4 уч.).

Чины и награды Российской империи 
 Орден Св. Станислава 3 ст. (26.12.1878)
 Орден Св. Станислава 2 ст. (27.12.1887)
 Орден Св. Анны 3 ст. (15.05.1889)
 Орден Св. Анны 2 ст. (26.12.1892)
 Серебряная медаль в память Александра III (25.04.1896)
 Тёмно-бронзовая медаль «За труды по I всеобщей переписи населения 1897 г.» (30.01.1897)
 Орден Св. Владимира 4 ст. (9.03.1900)
 Чин действительного статского советника (1904)
 Медаль в память Отечественной войны 1812 года (1912)
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)

История Симбирской чувашской школы 

В конце 60-х годов XIX века в Симбирской губернии было 305 чувашских селений, насчитывающих более 100 тысяч жителей и ни одной школы с преподаванием на чувашском языке. Первая такая школа открылась на личные средства гимназиста И. Яковлева и размещалась на частных квартирах. При поддержке инспектора народных училищ Симбирской губернии И. Н. Ульянова 15 ноября 1871 года школа приобрела официальный статус, постоянное финансирование и помещение. Окончив университет, И. Я. Яковлев занялся дальнейшим её развитием. Для школы было приобретено на набережной Свияги каменное двухэтажное здание с находящимися при нём строениями и землёй. После капитального ремонта, в сентябре 1877 года, было открыто женское отделение школы, которым заведовала жена И. Я. Яковлева — Екатерина Алексеевна, приёмная дочь Н. И. Ильминского. Первоначально там разместилась квартира инспектора Яковлева — до 1885 года.

Построенные в 1878 году мастерские школы, по ходатайству И. Я. Яковлева были перестроены в домовую церковь. 20 января 1885 года храм был освящён во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов. Позже, в 1897—1898 годах, здание было надстроено вторым этажом, пристроен алтарь. В здании разместились школьная библиотека и классы женского отделения. В настоящее время здание передано Ульяновской епархии, и в нём располагается храм во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов.

Для мастерских было отстроено новое двухэтажное каменное здание, где производилось обучение столярно-токарному, переплётному и ручному труду. Вся классная и школьная мебель изготавливалась в мастерских, кроме этого мастерские выполняли заказы города, в том числе для кадетского корпуса, гимназии, лютеранской кирхи и вообще изделий на продажу, что являлось важной статьёй дохода школы. Мастерские давали школе до 3,5 тыс. рублей дохода в год, а накопленный капитал школы к 1917 году составил 100 тысяч рублей.

В 1906 году при Симбирской чувашской школе было открыто мужское двухклассное приходское училище, в 1910 году переведённое в собственное трёхэтажное здание, пожертвованное симбирским меценатом Н. Я. Шатровым.

Наиболее значительным зданием школы был построенный в 1885 году трёхэтажный дом, на третьем этаже которого разместилась квартира И. Я. Яковлева и женское отделение, которым заведовала его жена — Екатерина Алексеевна. Квартира семьи Яковлевых, в которой они прожили до 1922 года, состояла из 6 комнат — кабинета, столовой, гостиной, спален Ивана Яковлевича и Екатерины Александровны и детской.

К 1917 году чувашская учительская семинария представляла собой комплекс, состоящий из учительской школы, мужского и женского начальных училищ, женских педагогических курсов, сельскохозяйственной школы 1-го разряда. В школу принимались крещёные и некрещёные чуваши, а также русские и крещёные татары в возрасте от 11 до 18 лет. К 1918 году в чувашской народной школе было подготовлено около 1200 человек.

В 1919 году в соответствии с реформой образования РСФСР, было принято решение о закрытии Симбирской чувашской семинарии и открытии на её базе учительского института, без учёта сложившегося чувашского направления. От чувашской семинарии оставались только трёхгодичные чувашские курсы при институте. Всё имущество семинарии предавалось институту. Иван Яковлевич остался не у дел. Он всеми силами и средствами старается сохранить своё детище. 23 ноября 1919 года в газете «Заря» — органе Симбирского губкома РКП(б) и губисполкома, появилась заметка: «Яковлев и чуваши», в которой говорилось, что «деятельность Яковлева имела огромное значение среди чувашского населения, но тем не менее в данный революционный момент приходится от Яковлева, безусловно, отказаться. Как он сам, так и его взгляды устарели для нашей эпохи, для нашего времени».

25 ноября коллегия Симбирского губоно постановила: «Считая, что пребывание Яковлева в стенах семинарии вредно отражается на деятельности семинарии, по предложению Наркомпроса уволить Яковлева в отставку с сохранением за ним пенсии».

Лишь весной 1920 года при вмешательстве В. И. Ленина, лично знакомого с семьёй Яковлевых по Симбирску, была назначена пенсия И. Я. Яковлеву и его жене, а 1 сентября 1920 года в зданиях бывшей чувашской семинарии открылся Чувашский институт народного образования, позднее — Ульяновский чувашский педагогический техникум. 23 сентября 1928 года техникуму было присвоено имя И. Я. Яковлева. С 1937 года техникум стал педагогическим училищем им. И. Я. Яковлева, которое просуществовало в Ульяновске до 1956 года.

Семья И. Я. Яковлева 
И. Я. Яковлев утверждал:
«В семейной жизни я был счастлив и в жене, и в детях моих»

Супруга 
В 1870 году, будучи студентом Казанского университета, Иван Яковлевич познакомился с Н. И. Ильминским и его семьёй, в которой воспитывались дети умершего друга и коллеги Ильминского А. А. Бобровникова — Екатерина (1861—1936) и Николай (1854—1921). Через 7 лет состоялась свадьба 16-летней Екатерины, выпускницы казанской женской гимназии, и 29-летнего инспектора чувашских школ Ивана Яковлева.

В 1878 году при Симбирской чувашской школе было открыто женское отделение, которое Яковлева позднее возглавила и в котором работала преподавателем и воспитателем со своим мужем.

Дети 
28 декабря 1878 года в семье Яковлевых родился первый ребёнок, которого в память деда назвали Алексеем. Позднее родились Наталья, Лидия, Николай и Александр. Наталья и Александр умерли в раннем возрасте.

 Яковлев, Алексей Иванович (1878—1951) — историк, член-корреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии;
 Яковлева, Лидия Ивановна (в замужестве Некрасова) (1881—1942) — филолог, искусствовед, этнограф, переводчик с английского и немецкого языков;
 Яковлев, Николай Иванович (1883—1949) — горный инженер, военный конструктор, музыковед.

Внуки 
 Некрасова, Екатерина Алексеевна (1905—1989) — доктор искусствоведения, специалист по истории русского и европейского искусства, переводчик;
 Некрасова, Лидия Алексеевна (?—1911);
 Некрасов, Алексей Алексеевич (1909—1932);
 Яковлев, Иван Алексеевич (физик) (1912—2000) — доктор физико-математических наук, профессор;
 Некрасова, Анна Алексеевна (1913—2003) — режиссёр Центрального детского театра, профессор Государственного института театрального искусства;
 Некрасов, Дмитрий Алексеевич (1914—1971);
 Яковлева, Ольга Алексеевна — кандидат исторических наук;
 Маару, Наталья Алексеевна (в девичестве Яковлева).

Яковлев как писатель, переводчик и издатель 
Знакомство с учёным-ориенталистом Н. И. Ильминским в годы учёбы в Казанском университете утвердило желание И. Я. Яковлева в создании новой чувашской азбуки, букварей и издании книг для чувашей, которым по незнанию русского языка был закрыт путь к знаниям и литературе.

Изучение фонетики чувашского языка привело к созданию новой чувашской азбуки, насчитывающей 47 букв. Были составлены новая  азбука и новый  букварь, с поучительными для народа пословицами и поговорками. Впрочем, выяснилось, что 47 букв сложны для запоминания, и по этой причине И. Я. Яковлев переработал новую азбуку, оставив в 1873 году только 25 букв.

В первую очередь И. Я. Яковлев занялся переводом на чувашский язык Евангелия, который в целом был завершён только к 1911 году. Над переводом Библии он работал до 1922 года, когда передал неизданные материалы в архив Британского библейского общества.

Кроме религиозной литературы им были изданы литературный сборник «Сказки и предания чуваш» и «Образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к ним» в двух томах, переводы на чувашский язык произведений русских классиков: «Полтавы» А. С. Пушкина, «Песни про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова, рассказов Толстого и других.

За всю жизнь Яковлев издал более 100 книг и брошюр на чувашском языке. Обычно ему припысываются многочисленные  детские рассказы  в чувашских букварях. И. Я. Яковлев оставил после себя обширные «Воспоминания», записанные с его слов А. В. Жиркевичем в 1918-1922 гг. 

Некоторые издания сочинений И. Я. Яковлева:
 Букварь для чуваш. Казань, 1872 (многократно издавался, в разных вариантах,  вплоть до 1919 года);
 О школьном образовании чуваш. «Городской и сельский учитель», 1897, в. 5;
 Краткий очерк Симбирской учительской школы. — Симбирск, 1908;
 Детские рассказы. — Чебоксары, 1968;
 Письма. — Чебоксары, 1985. — 366 с.;
 Верьте в Россию и любите её. — Чебоксары.: Чувашский госуниверситет, 2002. — 308 с.

Оценка деятельности Яковлева 
20 апреля 1918 года Председатель Совнаркома Советской России В. И. Ленин телеграфировал Председателю Симбирского Совдепа:

Сообщите по телеграфу обстоятельства и условия избрания председателей чувашской женской и мужской учительских семинарий. Меня интересует судьба инспектора Ивана Яковлевича Яковлева, 50 лет работавшего над национальным подъёмом чуваш и претерпевшего ряд гонений от царизма. Думаю, что Яковлева надо не отрывать от дела его жизни.

Первый нарком просвещения РСФСР, академик АН СССР А. В. Луначарский на праздновании его 80-летия и 60-летия школы говорил:

Иван Яковлевич Яковлев, сам будучи чувашским кретьянином-бедняком, носил в себе горячую любовь к своему народу. Он проявил богатырские жизненные силы.

Что касается критики, известно крайне отрицательное отношение к его деятельности И. Н. Юркина.   Но была критика и иного рода. В стихотворении «Письмо чувашского народа Великому Сталину» дана отрицательная оценка действиям И. Я. Яковлева в ходе усмирения восставших чувашских крестьян села Чемеево зимой 1907 года

Министр-вешатель-Столыпин
Подписал указ проворно:
«Привести народ чувашский
Срочно в полную покорность».
Яковлев,  чувашский,
Разъезжал на тройке барской,
Как Столыпина посланник,
Манифест читая царский.
Но его мы отвергали…

И. Г. Максимов отмечает большую разницу в оценке деятельности И. Я. Яковлева в сравнении с оценками деятельности другого соратника Н. И. Ильминского — В. Т. Тимофеева, сделавшего практически то же самое для татар, что И. Я. Яковлев для чуваш.
 По-разному оценивается теперь деятельность этих двух людей, В. Т. Тимофеева и И. Я. Яковлева, делавших, одно и тоже, на их родине: первый для просвещения татар-кряшен, а второй — чувашей. В Чувашской АССР в 1968 году торжественно и всенародно праздновалось 100-летие Симбирской чувашской учительской школы и 120-летие её основателя И. Я. Яковлева. В Чебоксарах на центральной площади установлен памятник просветителю чувашей И. Я. Яковлеву, его имя присвоено библиотеке и открыт музей его имени. В современной же татарской литературе к именам Н. И. Ильминского и В. Т. Тимофеева, ещё 100 лет тому назад обучавших часть татар (кряшен) письменности с русскими буквами и способом письма, которая теперь стала всеобщей для татар, и тем самым облегчавшим путь к сближению с европейской культурой, приклеены ярлыки «миссионер» и «поп», позаимствованные из пропагандистского арсенала былых татарских националистов, а Казанская центральная крещёно-татарская школа третируется, как место подготовки антимусульманских миссионеров.

Память 
 В 1958 году Постановлением Совета Министров РСФСР Чувашскому государственному педагогическому институту присвоено имя Ивана Яковлевича Яковлева.
 В 1996 году в Чебоксарах был создан Институт И. Я. Яковлева при Чувашском государственном университете им. И. Н. Ульянова (позднее ставший НИИ И. Н. Ульянова — И. Я. Яковлева.; ныне в структуре Чувашского госуниверситета он не прослеживается).
 Одной из старейших школ на территории Чувашии — Аликовской — присвоено имя Ивана Яковлева.
 Открытая И. Я. Яковлевым Бичуринская школа носит его имя.
 25 апреля, в день рождения Ивана Яковлева, в Чувашии празднуется День чувашского языка (учреждён Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской Республики «Об учреждении дня чувашского языка» от 9 апреля 1992 года).                                                                                                  
 Решением Ульяновской городской думы в 2003 году И. Я. Яковлеву присвоено звание «Почётный гражданин города Ульяновска», которое является высшей наградой муниципального образования «Город Ульяновск».

Музеи 
 Музей Ивана Яковлева в с. Кошки-Новотимбаево республика Татарстан, Тетюшский район
 Музей Ильи Николаевича Ульянова и Ивана Яковлевича Яковлева при Чувашском государственный университете им. И. Н. Ульянова
 Музей Ивана Яковлевича Яковлева в Чувашском государственном педагогическом университете (1968)
 Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И. Я. Яковлева»

Памятники 
 Памятник и бюст И. Я. Яковлеву в городе Чебоксары
 Памятник И. Я. Яковлеву в селе Кошки-Новотимбаево
 Памятник И. Я. Яковлеву в Ульяновске

Улицы 
 Проспект Ивана Яковлева в Чебоксарах
 Улица Ивана Яковлева в Вурнарах
 Улица Ивана Яковлева в Ибресях
 Улица Ивана Яковлева в Урмарах

Скверы 
 Сквер имени И. Я. Яковлева в Чебоксарах
 Сквер имени И. Я. Яковлева в Ульяновске

Фотогалерея

См. также 
 Просвещение
 Миссионерство
 Ильминский, Николай Иванович
 Тимофеев, Василий Тимофеевич

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Итоги юбилейной научной сессии, посвящённой столетию со дня рождения И. Я. Яковлева, «Записки Чувашского н.-и. института языка, литературы и истории», 1949. в. 3;

Ссылки 
 Биография 
 
 Журнал Московской Патриархии 5-1998
 Российское Библейское Общество

Православные миссионеры
Выпускники Симбирской гимназии
Просветители Российской империи
Педагоги России
Чувашские писатели
Переводчики Библии
Переводчики поэзии на чувашский язык
Переводчики прозы и драматургии на чувашский язык
Основоположники национальной письменности и литературы
Симбирская чувашская учительская школа
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Иван Яковлев
Почётные граждане Ульяновска